Belägringar av Kruja kan syfta på:

Första belägringen av Kruja – 1450
Andra belägringen av Kruja – 1466
Tredje belägringen av Kruja – 1467
Fjärde belägringen av Kruja – 1478